Shiraki ist der Familienname folgender Personen:

 Hideo Shiraki (1933–1972), japanischer Jazzmusiker
 Tokuichi Shiraki (1882–1970), japanischer Entomologe